Оуэн () — английская фамилия и имя. Является англизированной формой валлийского личного имени (позднее — также фамилии) Овайн/Оуайн, которое имеет варианты написания Owain, Ewein, Iguein, Owein, Ouein, Ywein, Ywain, Yuein, Yvain.

Носители фамилии 
 Оуэн, Гарри (1929—1995) — валлийский снукерист.
 Оуэн, Джек (1866—?) — валлийский футболист, хавбек.
 Оуэн, Джон (1566—1622) — валлийский новолатинский поэт, эпиграммист, педагог.
 Оуэн, Джон — технический директор автогоночной команды «Мерседес» Формулы-1.
 Оуэн, Джонни (1956—1980) — боксёр-профессионал из Уэльса.
 Оуэн, Джордж Альфред (1865—1922) — валлийский футболист, хавбек.
 Оуэн, Дон (1931—2016) — канадский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Оуэн, Дэвид (род. 1938) — министр иностранных дел Великобритании с 22 февраля 1977 года по 4 мая 1979 года (лейборист).
 Оуэн, Кай (род. 1975) — уэльский актёр.
 Оуэн, Кевин (род. 1966) — британский тележурналист, вёл вечерние новости на канале BBC Уэльс, а также работал на четырёх региональных каналах в Британии, был ведущим на телеканале Sky News, с 2006 года — ведущий новостей на российском телеканале Russia Today, в сентябре 2008 года получил премию ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы».
 Оуэн, Клайв (род. 1964) — британский актёр.
 Оуэн, Крис (род. 1980) — американский актёр и фотограф.
 Оуэн, Лиза (род. 1965) — мексиканская актриса и сценаристка.
 Оуэн, Логан (род. 1995) — американский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Оуэн, Лоуренс (1944—1961) — американская фигуристка-одиночница, сестра М. Оуэн.
 Оуэн, Люси (род. 1970) — уэльская журналистка и телеведущая.
 Оуэн, Майкл (род. 1979) — английский футболист.
 Оуэн, Марк (род. 1972) — английский певец и композитор; участник группы Take That.
 Оуэн, Мэрибел (1940—1961) — американская фигуристка, выступавшая в парном разряде, сестра Л. Оуэн.
 Оуэн, Реджинальд (1887—1972) — британский характерный актёр.
 Оуэн, Рина (род. 1962) — новозеландская актриса.
 Оуэн, Ричард (1804—1892) — английский зоолог и палеонтолог.
 Оуэн, Роберт (1771—1858) — один из первых социальных реформаторов XIX века.
 Оуэн, Сид (1922—1999) — английский футболист и тренер.
 Оуэн, Скотт (род. 1975) — австралийский музыкант-контрабасист; участник рок-группы The Living End.
 Оуэн, Стефания (род. 1997) — американская актриса.
 Оуэн, Сью (род. 1942) — современная американская поэтесса.
 Оуэн, Уилфред (1893—1918) — английский поэт.
 Оуэн, Фрэнк (1879—1942) — американский бейсболист.
 Оуэн, Шивон (род. 1993) — австралийская певица (сопрано) и арфистка.
 Оуэн, Эвелин (1915—1949) — австралийский конструктор стрелкового оружия.
 Оуэн, Эдвард (1886—1949) — британский легкоатлет, призёр летних Олимпийских игр.

Псевдоним 
 Анна Нэнси Оуэн — псевдоним переводчицы, выполнившей переводы на русский «Сатанинских стихов» Салмана Рушди (2008), одной из версий «Некрономикона» (2009), а также ряда работ Алистера Кроули (2010).
 Сина Оуэн (1894—1966; наст. имя Сигне Ауэн) — американская актриса и сценаристка.

Носители имени 

 Оуэн Тюдор
 Оуэн ап Уриен

Другое 
 Оуэн (округ)
 Оуэн — австралийский пистолет-пулемёт.

См. также 
 Оуэнс
 Оуэн-Саунд
 Оуэн-Стэнли (хребет)
 Оуэн-Фолс (ГЭС)